Dit is een lijst van planetoïden 21101-21200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (21101) - || 1992 OJ1|| 26 juli 1992 || H. Debehogne
|-
| (21102) - || 1992 OF2|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (21103) - || 1992 OB3|| 26 juli 1992 || E. W. Elst
|-
| (21104) - || 1992 PY || 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (21105) - || 1992 PU1|| 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (21106) - || 1992 PO2|| 2 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (21107) - || 1992 PZ4|| 4 augustus 1992 || H. E. Holt
|-
| (21108) - || 1992 QT || 31 augustus 1992 || E. F. Helin
|-
| (21109) Sunkel || 1992 RY || 4 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (21110) Karlvalentin || 1992 RC1|| 4 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (21111) - || 1992 RP3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (21112) - || 1992 RY3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (21113) - || 1992 RG4|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (21114) - || 1992 RS5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (21115) - || 1992 RL7|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (21116) - || 1992 SO || 26 september 1992 || A. Sugie
|-
| (21117) - || 1992 SB13|| 30 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21118) Hezimmermann || 1992 SB17|| 24 september 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (21119) - || 1992 UJ || 19 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21120) - || 1992 WP || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21121) - || 1992 WV || 16 november 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21122) - || 1992 YK || 23 december 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (21123) - || 1992 YP2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (21124) - || 1992 YR2|| 18 december 1992 || E. W. Elst
|-
| (21125) Orff || 1992 YZ4|| 30 december 1992 || F. Börngen
|-
| (21126) - || 1993 BJ2|| 19 januari 1993 || T. Seki
|-
| (21127) - || 1993 BF4|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (21128) Chapuis || 1993 BJ5|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (21129) - || 1993 BJ7|| 23 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (21130) - || 1993 FN || 23 maart 1993 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (21131) - || 1993 FQ7|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (21132) - || 1993 FN10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (21133) - || 1993 FE11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (21134) - || 1993 FE13|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (21135) - || 1993 FL14|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (21136) - || 1993 FH19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (21137) - || 1993 FX20|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (21138) - || 1993 FS24|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (21139) - || 1993 FP26|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (21140) - || 1993 FN28|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (21141) - || 1993 FD30|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (21142) - || 1993 FV30|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (21143) - || 1993 FX31|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (21144) - || 1993 FA46|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (21145) - || 1993 FZ57|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (21146) - || 1993 FD67|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (21147) - || 1993 FV80|| 18 maart 1993 || UESAC
|-
| (21148) Billramsey || 1993 HN1|| 16 april 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (21149) Kenmitchell || 1993 HY5|| 19 april 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (21150) - || 1993 LF1|| 13 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (21151) - || 1993 LO1|| 13 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (21152) - || 1993 MB1|| 17 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (21153) - || 1993 MF1|| 18 juni 1993 || R. H. McNaught
|-
| (21154) - || 1993 NS1|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (21155) - || 1993 NW1|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (21156) - || 1993 QP7|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (21157) - || 1993 RC5|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (21158) - || 1993 RP18|| 15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (21159) - || 1993 ST5|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (21160) - || 1993 TJ || 10 oktober 1993 || A. Vagnozzi
|-
| (21161) - || 1993 TR1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21162) - || 1993 TW16|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (21163) - || 1993 TJ24|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (21164) - || 1993 UZ7|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (21165) - || 1993 VF2|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (21166) - || 1993 XH || 6 december 1993 || T. Seki
|-
| (21167) - || 1993 XQ || 9 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (21168) - || 1994 AC8|| 7 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (21169) - || 1994 AG10|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (21170) - || 1994 AL10|| 8 januari 1994 || Spacewatch
|-
| (21171) - || 1994 CG1|| 7 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (21172) - || 1994 CK10|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21173) - || 1994 CU10|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21174) - || 1994 CG12|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21175) - || 1994 CP12|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21176) - || 1994 CN13|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21177) - || 1994 CC17|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21178) - || 1994 CJ17|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21179) - || 1994 CL18|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (21180) - || 1994 DC || 16 februari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (21181) - || 1994 EB2|| 6 maart 1994 || E. F. Helin
|-
| (21182) - || 1994 EC2|| 12 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21183) - || 1994 EO2|| 9 maart 1994 || E. F. Helin
|-
| (21184) - || 1994 EC5|| 6 maart 1994 || Spacewatch
|-
| (21185) - || 1994 EH6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (21186) - || 1994 EO6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (21187) - || 1994 FY || 31 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21188) - || 1994 GN || 5 april 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (21189) Robertonesci || 1994 JB || 3 mei 1994 || A. Vagnozzi
|-
| (21190) Martamaffei || 1994 JQ || 10 mei 1994 || A. Vagnozzi
|-
| (21191) - || 1994 JL6|| 4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (21192) - || 1994 NA || 2 juli 1994 || A. Vagnozzi
|-
| (21193) - || 1994 PJ1|| 14 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (21194) - || 1994 PN1|| 11 augustus 1994 || R. H. McNaught
|-
| (21195) - || 1994 PK4|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21196) - || 1994 PU5|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21197) - || 1994 PS7|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21198) - || 1994 PX7|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21199) - || 1994 PV8|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (21200) - || 1994 PU10|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten